

Sigle 
 Pilot Operating Handbook – manuale operativo del pilota
 Polska Organizacja Harcerska – organizzazione scout polacca
 Power On Hours – Aspettativa o stima di vita, in ore, di un apparato elettrico/elettronico

Chimica 
 pOH – misura dell'alcalinità, complementare del pH

Codici 
 POH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pocahontas (Stati Uniti d'America)
 poh – codice ISO 639-3 della lingua poqomchi'